Едвард Раставецький (, 2 жовтня 1804 — 23 лютого 1874) — польський дослідник мистецтва і колекціонер.

Освіту здобув у Варшавському університеті. У працях Раставецького «Słownik malarzów polskich ..» (I—III, 1850—1857) і «Słownik rytowników polskich …» (1886) багато матеріалів, що стосуються українських митців.

Праці 

 Mapografia dawnej Polski, 1846;
 Słownik malarzy polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających, t. 1-3, 1850-1857;
 Słownik rytowników polskich, 1886;
 Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odrodzenia w dawnej Polsce, 1853-1858; i inne.

Примітки

Література

Посилання 
 Едвард Раставецький // CBN Polona

Польські історики
Польські мистецтвознавці